Dans la mythologie grecque, Élara est la mère de Tityos, conçu avec Zeus.
 Élara est une des lunes de Jupiter.
 Elara est un roi tamoul du Sri Lanka ().